Hot puede referirse a:

Música 
 Hot, denominación genérica que han utilizado los musicólogos para englobar todos los estilos que se desarrollaron en el jazz anterior a 1930;
 Hot (2009), álbum de Inna;
 Hot (2008), canción de Inna;
 Hot (2007), canción de Avril Lavigne.

Miscelánea 
 Anglicismo para cualquier cosa relacionada con la sexualidad.
 Euromissile HOT, sistema de misil antitanque.